Шукман () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шукман, Гарольд (1931—2012) — британский историк.
 Шукман, Фридрих (1755—1834) — прусский государственный деятель.